Шарль Турнеми́р (; 22 января 1870, Бордо — 4 ноября 1939, Аркашон) — французский композитор и органист.

Жизнь и творчество 
Турнемир изучал в Париже игру на органе и контрапункт, композицию и гармонию у таких мастеров, как Сезар Франк, Шарль Мари Видор и Венсан д’Энди. Начиная с 1898 года он служил органистом в парижском соборе Св. Клотильды. В 1919 году он стал профессором камерного ансамбля в Парижской консерватории.

Композитору принадлежал небольшой дом на острове Уэссан у западного, атлантического побережья Франции. Здесь он охотно проводил время и писал органную музыку, особенно удававшуюся ему, по признанию Турнемира, под шум морских бурь и рокот прибоя. Согласно описаниям современников, Турнемир был человеком темпераментным и непредсказуемым. Любого вида музыку, которая не служила бы восхвалению Господа, он считал совершенно бесполезной. Был замечательным, необычайно изобретательным импровизатором.

При жизни Турнемир был прежде всего известен как органист и импровизатор. В наше время внимание знатоков привлекают его восемь симфоний для оркестра, а также обширный цикл композиций L’Orgue Mystique (op. 55-57). Входящие в него сочинения содержат музыкальные произведения, связанные своим содержанием с ежевоскресной католической литургией, и сопровождаются грегорианским хоралом. Эти музыкальные работы указывают на глубокий, мистический католицизм Турнемира. Помимо сочинений для органа, следует отметить его прелюдии для фортепиано из цикла «Двенадцать прелюдий-стихотворений» ().

Сочинения (избранное)

Оркестровые произведения 
 Sinfonie Nr. 1, Op. 18 «Romantique»
 Sinfonie Nr. 2, Op. 36 «Ouessant»
 Sinfonie Nr. 3, Op. 43 «Moscow 1913»
 Sinfonie Nr. 4, Op. 44 «Pages symphoniques»
 Sinfonie Nr. 5, Op. 47
 Sinfonie Nr. 6, Op. 48 для тенора, хора, органа и оркестра
 Sinfonie Nr. 7, Op. 49 «Les danses de la vie»
 Sinfonie Nr. 8, Op. 51 «Le triomphe de la mort»

Органные произведения 
 L’orgue mystique:
 Le Cycle de Noël, Op. 55
 Le Cycle de Pâpues, Op 56
 Le Cycle après la Pentecôte, Op. 57
 Sortie, op. 3
 Pièce symphonique, op. 16
 Triple Choral, op. 41
 Symphonie sacrée, op. 71
 Deux Fresques symphoniques sacrées, op. 75/76

Дискография (избранное)

Для оркестра 
 Все симфонии (кроме 6-й) — Московский симфонический оркестр, дирижёр Антонио де Альмейда (1994—1995)
 Симфония № 6 — Льежский филармонический оркестр, Симфонический хор Намюра, хор «Брюссельская полифония», дирижёр Пьер Бартоломе

Для органа

L’orgue mystique 
 Georges Delvallée (полностью)
 Sandro R. Müller (не окончено)

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 22 января
Родившиеся в 1870 году
Родившиеся в Бордо
Умершие 4 ноября
Умершие в 1939 году
Композиторы Франции
Органисты Франции
Академические музыканты Франции